Ровнер Антон Аркадійович (* 1970) — російський і американський композитор та музичний критик.
 Ровнер Аркадій Борисович (1940—2019) — російський письменник, поет, перекладач, видавець і культуролог.
 Ровнер Дмитро Осипович (1908—1996) — радянський шахіст, майстер спорту СРСР.
 Ровнер Пінхус Лазарович (1875—1919) — український радянський партійний діяч, один з керівників більшовицького підпілля в місті Миколаєві.
 Степнова Марина Львівна (* 1971; дівоче прізвище Ровнер) — російська поетеса і прозаїк, редактор, перекладач.
Єврейські прізвища